Die BDO World Darts Championship 1989, offiziell 1989 Embassy World Darts Championship, war die zwölfte Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum vierten Mal fand das Turnier im Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey, statt.

Turnierverlauf 
Nach dem Winmau World Masters 1988 hatte ITV jegliche Berichterstattung zu Darts eingestellt. Die BBC zog schließlich nach der BDO World Darts Championship 1988 nach, sodass das Turnier von 1989 das einzige im Fernsehen übertragene Turnier in diesem Jahr war. Die Weltmeisterschaft blieb auch die nächsten vier Jahre über das einzige übertragene Turnier.

Um dem schlechten Image des Dartsports entgegenzuwirken, das zum Einbruch der Fernseh- und Sponsoreneinnahmen führte, entschied die BDO, dass Spieler nicht weiterhin Alkohol auf der Bühne konsumieren dürfen, erlaubte stattdessen lediglich Wasser.

Im Turnier selbst kam es letztlich zum Finale der beiden Rivalen Jocky Wilson und Eric Bristow. Wilson hatte zuvor den Titelverteidiger Bob Anderson besiegen können und Bristow hatte John Lowe im Halbfinale ausgeschaltet. Wilson ging im Finale zunächst mit 5:0 in den Sätzen in Führung, doch Bristow sicherte sich die nächsten vier Sätze. Es entwickelte sich eine intensive Schlussphase. Nach diversen Versuchen traf Wilson schließlich das entscheidende Doppelfeld und gewann mit 6:4.

Debütanten 
Es war die erste Weltmeisterschaft für den späteren Sieger des World Grand Prix, Alan Warriner-Little.

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 85.800. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes. Auch in diesem Jahr gelang dies jedoch niemandem. Das Preisgeld in Höhe von £ 1.000 für das höchste Finish sicherte sich Mike Gregory mit einer 164.

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 1989
BDO World Darts Championship
Dartwettbewerb in Frimley Green